Burgstall Schwedenschanze ist der Name folgender Burgställe in Bayern:

 Burgstall Schwedenschanze (Cham) bei Cham-Altenstadt, Landkreis Cham
 Burgstall Schwedenschanze (Herrieden) in Herrieden, Landkreis Ansbach
 Burgstall Große Schwedenschanze in Landshut
 Burgstall Kleine Schwedenschanze in Landshut